Etagenanbau steht für folgende Anbaumethoden:

 Etagenanbau (Gewächshaus)
 Etagenanbau (Regenwald)